Spalona  bezeichnet

 Spalona (Bystrzyca Kłodzka), Ort in der Gmina Bystrzyca Kłodzka in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen, historisch Brand, Landkreis Habelschwerdt

 Spalona (Kunice), Ort in der Gmina Kunice in der Woiwodschaft Niederschlesien, historisch Heinersdorf, Landkreis Liegnitz

 Spalona Czuba, Berg in der polnischen Tatra, 1257 m hoch